Diabrotica är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Louis Alexandre Auguste Chevrolat 1844. Diabrotica ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Diabrotica